Příjmení Bočkarjov () nosí více osob:

 Arkadij Andrejevič Bočkarjov (1931–1988), sovětský basketbalista
 Dmitrij Bočkarjov (* 1958), sovětský rychlobruslař
 Irina Bočkarjovová, sovětská sprinterka; viz Irina Turovová
 Jelizaveta Bočkarjovová (* 1978), ukrajinská dráhová cyklistka
 Jevgenija Alexandrovna Bočkarjovová (* 1980), ruská sportovní gymnastka
 Pjotr Bočkarjov (* 1967), ruský skokan o tyči
 Vjačeslav Borisovič Bočkarjov (* 1968), ruský sportovní střelec